Tapes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tapes (ort), Rio Grande do Sul, 
 Tapes (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar